Aurel Vlaicu – aviatore rumeno
 Florin Vlaicu – rugbista a 15 rumeno
 Sorin Vlaicu – ex calciatore rumeno